Rocabertí (cim), cim del municipi de Beuda de la comarca de la Garrotxa, dins
 Rocabertí (llinatge) llinatge noble català amb jurisdicció sobre el castell de Rocabertí
 Rocabertí de Cabrenys, nissaga branca menor dels Rocabertí amb possessions a Maçanet de Cabrenys
 Castell de Rocabertí, castell al municipi de la Jonquera (Alt Empordà)
 Vescomtat de Rocabertí, jurisdicció feudal de Catalunya